Marie d'Ibelin peut désigner :
 Marie d'Ibelin, comtesse de Jaffa ;
 Marie d'Ibelin, fille de la précédente.

Voir aussi 
 Maison d'Ibelin

Maison d'Ibelin
Homonymie dynastique